Leviatã, o mito bíblico (Leviathan em inglês)

Outros usos
 Leviathan (gênero), aplicado em zoologia
 Leviathan (1989), filme com Peter Weller e Richard Creena